Яков Степанов:
 Степанов, Яков Михалович (1957—1991) — советский актёр.
 Степанов, Яков Спиридонович (1831—1891) — русский учёный, профессор полицейского права Казанского университета.